Мировой шоссейный рейтинг FICP/UCI () — сезонное соревнование по шоссейному велоспорту, которое проводилось с 1984 по 2004 год.

История 
В 1984 году FICP (Fédération Internationale de Cyclisme Professionnel) представила Мировой рейтинг, первоначально под названием FICP-Vélo. Ранжирование происходило на постоянной системе оценок, на основе результатов показанных во всех календарных гонках. Изначально это была ежегодная классификация, которая публиковалась только по окончании сезона.

В 1989 году в регламенте произошли изменения. Рейтинг стал обновляться не только в конце сезона, но и с более или менее регулярными интервалами, обычно после важных гонок. Он также не обнулялся в начале каждого сезона, учитывая таким образом результаты гонщика в соревнованиях за последние 52 недели. Победителем календарного года объявлялся текущий лидер в конце сезона. Всё это существенно стало отличать его от остальных велошоссейных сезонных турниров. А сам он стал называться FICP Road World Ranking и по своей структуре стал похож на теннисный (ATP Rankings) или футбольный (FIFA World Ranking) рейтинги.

После слияния FICP с FIAC (Fédération Internationale Amateur de Cyclisme) в 1992 году, турнир с 1993 года перешёл под управление UCI и сменил название на UCI Road World Ranking.

Первоначально в рейтинге велось две классификации — индивидуальная и командная. В 1996 году добавилась национальная классификация. В 1999 году — молодёжная (U-23), а командная разделилась на 3 категории, в зависимости от категории команд.

Хорошее место в Мировом рейтинге увеличивало рыночную стоимость гонщиков. Также рейтинг имел важность и для команд, так как по его результатам определялось в каких гонках будет выступать та или иная команда. Поэтому команды пытались переманить к себе гонщиков с хорошими очками, чтобы поднять свой рейтинг  в данном сезоне как можно выше. Тем не менее данный рейтинг не имел влияния и общественного интереса в отличие от подобного в теннисе или гольфе.

Самым успешным гонщиком стал ирландец Шон Келли с пятью победами подряд (1984—1988) по итогам календарного года. Последний сезон состоялся в 2004 году. На следующий год данный рейтинг вместе с проходившим параллельно UCI Road World Cup заменяет новое соревнование по названием UCI ProTour и его континентальные версии UCI Continental Circuits.

С 2016 года по аналогичному формату проводится UCI World Ranking.

Результаты

Индивидуальные рейтинги

Командный и национальный рейтинги

Лидеры индивидуальной классификации

Примечания

Ссылки 
 FICP/UCI Road World Ranking на memoire-du-cyclisme.eu
 A History of Season Long Competitions: All the Winners 1948—2012 на sicycle.wordpress.com
 Результаты на архвном сайте UCI